Weichenhain ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus-Peter Weichenhain (* 1941), deutscher Politiker, MdV (LDPD)
 Werner Weichenhain (1923–2009), deutscher Verwaltungsangestellter und Politiker, MdV (LDPD)